Балери́на ( — танцовщица, от  — танцевать):
 Балерина — артистка балета, солистка балетной труппы.
  — сорт роз, выведенный в 1937 году в Великобритании.

В музыке 
 «» — песня Сидни Расселла и Карла Сигмэна (1947).

В кинематографе 
 «Балерина» — название фильма  и  «» в американском прокате (Франция, 1937).
 «» — художественный фильм Людвига Бергера с Виолетт Верди в главной роли (Франция, 1950).
 «» — художественный фильм Нормана Кэмпбелла с Кирстен Симон в главной роли (США, 1966).
 «Балерина» — фильм Вадима Дербенёва (СССР, 1969).
 «Балерина» — художественный фильм Александра Згуриди (Россия, 1993).
 «» — документальный фильм Бертрана Нормана о солистках Мариинского театра (Франция, 2006).
 «Балерина» — мультипликационный фильм Эрика Саммера и Эрика Уорина (Франция — Канада, 2016).
 «Балерина» — предстоящий американский фильм, входящий во франшизу «Джон Уик».

См. также 
 «» — серия детских книг и мультипликационный сериал о мышке, занимающейся балетом (Великобритания). 
 «Балерина на корабле» — мультипликационный фильм Льва Атаманова (СССР, 1969).